Helige Andes kyrka kan avse:

Helige Andes kyrka, Hvar – en kyrka i Hvar i Kroatien.
Helige Andes kyrka, Šibenik – en kyrka i Šibenik i Kroatien.
Helige Andes kyrka, Split – ett kapell i Split i Kroatien.
Helgeandskyrkan, Tallinn – en kyrka i Tallinn i Estland.
Helige Andes kyrkoruin, Visby – en kyrkoruin i Visby i Sverige.